Фейетвилл:

 Фейетвилл — город, расположенный в округе Вашингтон (штат Арканзас, США).
 Фейетвилл — город в Северной Каролине, административный центр округа Камберленд.
 Фейетвилл — город в Западной Виргинии, административный центр округа Фейетт.